Георгий Димитров:
 Георгий Димитров — болгарский государственный политический деятель.
 Георгий Димитров — название эсминца «Озорной» после 1950 года.